6-я бригада может означать:

Авиационные бригады 
 6-я истребительная авиационная бригада ВВС ВМФ (6 иабр) — сформирована в январе 1943 года. Входила в состав ВВС Северного флота. В действующей армии: с 30 октября 1942 года по 20 июля 1943 года (до переименования в 6-ю истребительную авиационную дивизию). С 24 июня 1943 года в состав авиабригады входил 20 иап.

Артиллерийские бригады 
 6-я артиллерийская бригада ПТО
 6-я гвардейская пушечная артиллерийская бригада
 6-я истребительная бригада
 6-я гвардейская истребительно-противотанковая артиллерийская бригада
 6-я истребительно-противотанковая артиллерийская бригада
 6-я лёгкая артиллерийская бригада
 6-я гвардейская миномётная бригада
 6-я миномётная бригада
 6-я пулемётно-артиллерийская бригада
 6-я самоходно-артиллерийская бригада

Бригады ВДВ 
 6-я гвардейская воздушно-десантная бригада — советская.
 6-я воздушно-десантная бригада — советская.
 6-я парашютно-десантная бригада — испанская.
 6-я воздушно-десантная бригада (Польша) — польская.

Бригады морской пехоты 
 6-я бригада морской пехоты Балтийского флота

Железнодорожные бригады 
 6-я железнодорожная бригада

Механизированные бригады 
 6-я отдельная гвардейская механизированная Киевско-Берлинская ордена Ленина, Краснознамённая, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого бригада
 6-я гвардейская механизированная Волновахская дважды Краснознамённая, ордена Суворова бригада

Пехотные бригады 
 6-я отдельная гвардейская мотострелковая Берлинская ордена Богдана Хмельницкого бригада
 6-я гвардейская мотострелковая бригада
 6-я мотострелковая бригада
 6-я гвардейская стрелковая бригада
 6-я стрелковая бригада (1-го формирования)
 6-я стрелковая бригада (2-го формирования)
 6-я лыжная бригада Воронежского фронта
 6-я лыжная бригада Карельского фронта
 6-я оленье-лыжная бригада
 6-я бронекавалерийская бригада (Франция)
 6-я Словенская ударная бригада

Танковые бригады 
 6-я отдельная тяжёлая танковая бригада имени С. М. Кирова
 6-я отдельная танковая Ченстоховская Краснознамённая, ордена Кутузова бригада
 6-я отдельная гвардейская танковая Сивашская Краснознамённая бригада
 6-я гвардейская танковая бригада «а»
 6-я танковая бригада
 6-я танковая бригада «а»
 6-я танковая бригада «б»
 6-я танковая бригада «в»
  была бронетанковой бригадой британской армии во время Второй мировой войны. Бригада была сформирована из пешей гвардии (Foot guards) в 1941 году, когда Соединенное Королевство находилось под угрозой вторжения и требовалось больше бронетанковых соединений.
Расформирована бригада была в 1945 году.

Прочие 
 6-я Ленинградская партизанская бригада
 6-я отдельная специальная милицейская бригада внутренних войск МВД Республики Беларусь

Примечания

Ссылки 
 Авиационные бригады